Ascolani – abitanti di Ascoli Piceno
Ascolani – abitanti di Ascoli Satriano